

Португалия – Англия 2:2 сл. пр. (0:1, 1:1), 6:5 сл. д.

Франция – Гърция 0:1 (0:0)

Швеция – Холандия 0:0 сл. пр. (0:0, 0:0), 4:5 сл. д.

Чехия – Дания 3:0 (0:0) 

4